Гай Скрибоній Куріон ():

 Гай Скрібоній Куріон (д/н — 150 рік до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, верховний понтифік з 152 до 150 року до н. е.
 Гай Скрибоній Куріон (консул) (Gaius Scribonius Curio, 118 до н. е. —53 до н. е.) — давньоримський політичний діяч
 Гай Скрибоній Куріон Молодший (Gaius Scribonius Curio, 90 до н. е. —49 до н. е.) — політичний, військовий діяч/